Mähring ist der Name folgender Orte:

 Mähring, Markt im Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Mähring (Gemeinde Strengberg), Ortsteil der Marktgemeinde Strengberg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Mähring (Warmensteinach), Ortsteil der Gemeinde Warmensteinach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Újezd (Krásná), Wüstung in der Gemeinde Krásná, Okres Cheb, Tschechien; deutsch Mähring

Siehe auch:
 Mähringen
 Mehring
 Mering